Le Professeur est le premier roman de Charlotte Brontë (1857).
 Le Professeur (Speak Easily) est un film américain d'Edward Sedgwick, sorti en 1932 ;
 Le Professeur (), est un film italien de Valerio Zurlini, sorti en 1972 ;  
 Le Professeur de Mahmoud Ben Mahmoud, sorti en 2012 ;  
 Le Professeur, une série télévisée ;  
 Le Professeur est un personnage du manga City Hunter.
 Le Professeur est un surnom donné à Alain Prost.
 Le Professeur est un personnage de la série La Casa de Papel.

Voir aussi